Ривера () может означать:

Топоним 
 Ривера — город в Уругвае, административный центр департамента Ривера
 Ривера (департамент) — департамент в Уругвае

Персоналии 
 Ривера, Альберт (род. 1979) — испанский политик.
 Ривера, Анхелика (род. 1969) — мексиканская актриса и певица.
 Ривера, Бруклин (род. 1952) — никарагуанский политик, лидер движения индейцев мискито.
 Ривера, Брэндон (род. 1996) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ривера, Валеро (род. 1985) — испанский гандболист.
 Ривера, Валеро (род. 1953) — испанский гандболист и тренер.
 Ривера, Даниэль (род. 1959) — уругвайский шахматист.
 Ривера, Джанни (род. 1943) — итальянский футболист.
 Ривера, Дженни (1969—2012) — мексикано-американская певица.
 Ривера, Джимми (род. 1989) — американский боец ММА.
 Ривера, Диего (1886—1957) — мексиканский живописец.
 Ривера, Йомель (род. 1992) — доминиканский и итальянский бейсболист.
 Ривера, Кимберли (род. ок. 1982) — рядовой первого класса Армии США, которая в 2007 году дезертировала в знак протеста против Иракской войны.
 Ривера Эрнандес, Кристиан (род. 1997) — испанский футболист.
 Ривера, Лаура (род. 1954) — мексиканская гимнастка.
 Ривера, Луис (род. 1987) — мексиканский легкоатлет.
 Ривера, Максанс (род. 2002) — французский футболист.
 Ривера, Мариано (род. 1969) — панамский бейсболист.
 Ривера, Марика (1919—2010) — танцовщица и актриса.
 Ривера, Ная (1987—2020) — американская актриса и певица.
 Ривера, Нефтали (1948—2017) — пуэрто-риканский баскетболист.
 Ривера, Рамон (род. 1959) — пуэрто-риканский велогонщик.
 Ривера, Рей (род. 1965) — пуэрто-риканский боксёр.
 Ривера, Робби (род. 1973) — американский диджей, продюсер.
 Ривера, Рут (род. 1978) — пуэрто-риканская тяжелоатлетка.
 Ривера, Сальвадор (род. 1928) — перуанский боксёр.
 Ривера, Себастьян (род. 1998) — пуэрто-риканский борец.
 Ривера, Сулейка (род. 1987) — пуэрто-риканская модель, Мисс Вселенная 2006.
 Ривера, Фруктуосо (1784—1854) — 1-й, 5-й и 12-й президент Уругвая.
 Ривера, Хайме (род. 1949) — мексиканский пловец.
 Ривера, Херальдо (род. 1943) — американский тележурналист.
 Ривера, Хосе Эустасио (1889—1928) — колумбийский писатель.
 Ривера, Чита (род. 1933) — американская актриса, певица, танцовщица.
 Ривера, Эдгар (род. 1991) — мексиканский легкоатлет.
 Ривера, Эдгардо (род. 1953) — пуэрто-риканский легкоатлет.
 Ривера, Эдди (род. 1970) — пуэрто-риканский баскетболист.
 Ривера, Эдсон (род. 1991) — мексиканский футболист.
 Ривера, Эдуардо (род. 1965) — мексиканский актёр и фотомодель.
 Ривера, Энрике (1922—1995) — аргентинский публицист и общественный деятель, один из теоретиков «национальной левой».
 Ривера, Эрнесто (1914—1991) — пуэрто-риканский стрелок.
 Ривера, Янкьель (род. 1997) — пуэрто-риканский боксёр.
 Ривера Летельер, Эрнан (род. 1950) — чилийский писатель.
 Ривера-Ортис, Мануэль (род. 1968) — американский фотограф и журналист пуэрто-риканского происхождения.
 Альварадо Ривера, Мария Хесус (1878—1971) — перуанская писательница и общественный деятель.
 Примо де Ривера, Мигель (1870—1930) — испанский политик, председатель Совета министров Испании, фактический диктатор Испании с 1923 по 1930 гг.
 Примо де Ривера, Хосе Антонио (1903—1936) — сын Мигеля Примо де Риверы. Испанский политический деятель, основатель Испанской фаланги.
 Рамон-и-Ривера, Луис Фелипе (1913—1993) — венесуэльский музыковед, фольклорист, композитор, скрипач и педагог.
 Тапиа и Ривера, Алехандро (1826—1882) — пуэрто-риканский писатель, педагог, поэт и драматург.

См. также 
 Риверо